Evangelismós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Evangelismós (ort i Grekland, lat 39,83, long 22,52), Thessalien, Nomós Larísis, 
 Evangelismós (ort i Grekland, lat 39,84, long 22,10), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar